Мануэ́ль Соли́с Па́льма (; , пров. Лос-Сантос,  — , ) — панамский государственный деятель.

В 1963—1964 и в 1983—1988 годах — министр просвещения Панамы.

Временно исполнял обязанности президента Панамы с 26 февраля 1988 по 1 сентября 1989 года, заменив Эрика Артуро Дельвалье.

Позднее был депутатом Центральноамериканского парламента с 1995 по 1999 год, затем советником в правительстве Мартина Торрихоса.

Президенты Панамы
Министры Панамы